The Plumber – cortometraggio del 1910 diretto da Frank Wilson
 The Plumber – cortometraggio del 1911 diretto da Colin Campbell
 The Plumber – cortometraggio del 1914 diretto da Dell Henderson
 The Plumber – film del 1920 con Hank Mann
 The Plumber – film del 1921 diretto da Thomas La Rose
 The Plumber – film del 1925 diretto da Edward F. Cline
 The Plumber – film di animazione del 1933 diretto da Walter Lantz e William Nolan
 The Plumber – film di animazione del 1967 diretto da Shamus Culhane
 L'idraulico (The Plumber) – film del 1979 diretto da Peter Weir